Tales Don't Tell Themselves третій студійний альбом уельської пост-хардкор-групи Funeral for a Friend, який був випущений 14 травня 2007 року.

Треклист 
 Into Oblivion (Reunion) - 4:25
 The Great Wide Open - 3:32
 The Diary - 3:40
 On a Wire - 3:59
 All Hands on Deck: Part 1: Raise the Sail - 3:26
 All Hands on Deck: Part 2: Open Water - 3:48
 Out of Reach - 3:34
 One for the Road - 4:10
 Walk Away - 3:48
 The Sweetest Wave - 6:25

Джерела 
 Tales Don't Tell Themselves  Allmusic
 Tales Don't Tell Themselves  last.fm

Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Funeral for a Friend